Pastor – genere di uccelli passeriformi la cui unica specie è Pastor roseus
Pastor – cognome italiano

Persone
Adelina Pastor (1993) – ex velocista rumena
Ana Pastor (1957) – politica spagnola
Ben Pastor, pseudonimo di Maria Verbena Volpi (1950) – scrittrice italiana naturalizzata statunitense
Cláudia Maria Pastor (1971) – ex cestista brasiliana
Ed Pastor, propr. Edward Lopez Pastor (1943-2018) – politico statunitense
Frank Pastor (1957) – ex calciatore tedesco orientale, dal 1990 tedesco
Joseph Pastor Neelankavil (1930-2021) – vescovo cattolico indiano
Juan Pastor, spesso noto col nome italianizzato di Giovanni Pastor (XVI secolo-1664) – vescovo cattolico e letterato spagnolo
Karel Pastor (1946) – ex cestista olandese
Ludwig von Pastor (1854-1928) – storico e diplomatico tedesco naturalizzato austriaco
Luis María Pastor Coxo (1804-1872) – economista e politico spagnolo
Manuel Ureña Pastor (1945) – arcivescovo cattolico spagnolo
Rosana Pastor (1960) – attrice spagnola
Sensi Pastor (...) – astronoma amatoriale spagnola